P-35 – radziecki pocisk przeciwokrętowy
Seversky P-35 – amerykański samolot myśliwski